

Приютне — село, районний центр, Калмикія
 Приютне — село, Тоцький район, Оренбурзька область

Приютне — село, Гуляйпільський район, Запорізька область